— манга автора Милана Матра про мальчика Юто, чья жизнь перевернулась в его 16-летие, когда появляется загадочная девушка, представившаяся как защитница от злых духов, которые пытаются убить Юто. Впервые манга была опубликована в журнале Dragon Age издательства Fujimi Shobo. Манга лицензирована в Северной Америке Yen Press и на Тайване одной из дочерних компаний Kadokawa Shoten — Kadokawa Media.

Сюжет 
Семь лет назад родители Юто Амакавы погибли, оставив его одного, без единого родственника. С тех пор его друг детства Ринко Кудзаки заботилась о нём. Единственной вещью, оставшейся от его родственников, был таинственный амулет, подаренный дедушкой и бабушкой как оберег, имеющий защитные чары.

Со дня 16-летия Юто чары оберега пропадают, переставая защищать его от злых духов, и Химари приходит в его жизнь. Химари — дух девушки-кошки и демона, который, кроме любви к Юто, имеет цель защищать его. Есть единственная проблема — у Юто аллергия на кошек.

Список персонажей 
 — единственный наследник семьи Амакава, одной из 12 семей убийц демонов. Родители Юто погибли в автокатастрофе, а он сам впал в депрессию. Только при помощи друга детства Ринко он вновь зажил нормальной жизнью. В течение всей жизни на Юто были наложены защитные чары амулета, которые защищали его от злых духов, но они спали в его 16-летие. В день своего 16-летия Юто встречает Химари — девушку с катаной. Химари — дух кошки и потомок клана духов, который защищал семью Амакава на протяжении многих поколений. Все осложняется тем фактом, что у Юто аллергия на кошек. Жизнь Юто становится еще более интересной, когда он узнает о том, что имеет силу , которую мечтают заполучить семьи убийц демонов. Первоначально неспособный владеть этой великой силой, Юто постепенно учится обращаться с ней. Способности: Паром Света.
 Сэйю: Дайсукэ Хиракава

 — прозванная Клинок Ноихары, Химари белая кошка-демон, проводившая время с Юто, пока он жил у бабушки и дедушки. Когда Юто спросил, почему её волосы черные, при том, что она белая кошка, она ответила, что смоделировала после Куэс. Химари любит Юто с детства, она часто флиртует с ним, и они понемногу сближаются, вспоминая проведенное вместе прошлое. Вооруженная , катаной, доставшейся ей от бабушки и дедушки Юто, она умело обращается с ней в ближнем бою. Её знание современного мира очень ограничено, и она говорит главным образом архаичным и чрезмерно вежливым способом. У неё нет родителей, так как её мать умерла после рождения, а отец дикий кот, поэтому все воины в её роду женщины. Если Химари потеряет рассудок в битве, она может превратиться в демона-кошку с неконтролируемой жаждой крови. Способности: Сверхчеловеческая сила, скорость, выносливость и рефлексы. Также она мастер ближнего боя и клинков. После потери рассудка Химари стала еще сильнее и кровожаднее.
 Сэйю: Ами Косимидзу

 — друг детства Юто (когда он жил с родителями). Ринко плакала вместе с Юто, когда его родители умерли, и она помогла ему выйти из депрессии. Она без ума от Юто и ей нравилось такое положение дел, пока другие девушки не начали заигрывать с ним. Каждый год во время летних фестивалей, как своего рода традиция, Юто покупает Ринко две красные ленточки, которые она носит круглый год. У неё есть кот по имени Ранмару, которого она иногда использует в качестве инструмента, чтобы угрожать Юто из-за его аллергии или как способ разбудить его с утра. Она ревнует Юто к другим девушкам и имеет комплекс из-за своего размера груди. Она всегда срывает романтический контакт Юто и других девушек ударом ему в лицо или по голове. Иногда, вместо этого, она присоединятся. Способности: превосходная спортивная подготовка.
 Сэйю: Иори Номидзу

 — демон Мидзути (Водяной Дракон) с видом маленькой девочки с короткими зелеными волосами и змеиным языком, который неплохо растягивается. Также она может дышать под водой. Обычно Сидзуку имеет стоическое выражение и почти всегда пропитана водой. Однако её стоицизм вмиг испаряется, когда возникает необходимость убивать. Семья Сидзуку была убита кланом Дзибасири и теперь она имеет зуб на них. Впервые она встречается с Юто на реке, где предупреждает, что убьет его, если он станет убийцей демонов. Для большей уверенности в этом она начинает жить с Юто и влюбляется в него. Во многих случаях она имеет возможность флиртовать с ним в присутствии других. После встречи с потомком ныне вымершего клана убийц демонов Дзибасири её наконец отпускает гнев. Она часто заканчивает предложение с . Способности: Кроме превосходного умения готовить, стирать и убирать, она умеет управлять водой и льдом, не смешанными с кровью духов, и использовать их в качестве оружия, а также излечивать раны. Она является сильным оппонентом в месте с большим количеством воды, но очень чувствительна к температуре окружающей среды и нуждается в охлаждении, путём поедания мороженого. Зимой она прячется в теплых местах, например Котацу.
 Сэйю: Кэй Синдо

 — Лизлет работает официанткой в чайной. Она является цукумогами, предметом, который со временем обрел душу. Она выглядит как молодая привлекательная девушка, но её настоящее тело — антикварная чашка, которую владелец кафе купил в Англии. Когда она встречает Юто у себя на работе, она думает, что он экзорцист, и что он пытается убить её. В панике она подмешала в чай Юто волшебство, но Сидзуку предупредила Юто. Химари атаковала Лиз, но вскоре выяснилось, что у неё есть настоящее тело. Химари нашла чашку, но случайно уронила её. Тогда Юто прыгнул и спас жизнь Лиз. Тогда она убедилась в том, что Юто не опасен, и видит в нем «особого клиента» и «мастера». Способности: Сверхчеловеческая сила и скорость. Так как её тело всего лишь иллюзия, она неспособна умереть даже от ножа в сердце.
 Сэйю: Асука Огамэ

 — одна из главных антагонистов. Она является духом девятихвостой лисицы, что соответствует японской мифологии. В аниме появляется в виде маленькой девочки примерно 8—10 лет. Тама — аякаси-каннибал. Она питается другими аякаси, чтобы обрести силу. Её использует Сютен-додзи, который надеется с помощью Тамы стать сильнее. Способности: Мастерски владеет магией, от защитного барьера до мощных атакующих заклятий.
 Сэйю: Каору Мидзухара

 — Постоянный спутник Тамы. Вместе с Тамой они являются самыми сильными аякаси Японии. Пассивно манипулируя Тамой, надеется получить безграничную силу. Погиб, потеряв материальное тело от удара Куэсу и духовное тело, прикрыв Таму от смертельного удара Химари. Способности: Как и большинство аякаси, владеет магией.
 Сэйю: Масами Кикути

 — это дух домашнего очага, обитающий в Ноихаре. Она любит Химари и желает, чтобы Юто умер, тогда Химари вернется в Ноихару. Способности: Может генерировать защитное поле.
 Сэйю: Марико Хонда

 — демон воздуха. Пыталась убить Юто и Химари в лесу близ Ноихары. Была спасена Юто от Химари. Позже выпила крови Юто, думая, что она поможет ей в защите от аякаси-каннибала. Способности: Владеет гипнозом. Может растягивать руки до невообразимой длины. Владеет холодным оружием и пирокинезом.
 Сэйю: Тиаки Такахаси

 — одноглазый демон-кузнец. Постоянно ходит с Агэхой. Во время первого нападения Агэхи на Юто и Химари отвлекала остальных. Во время второго нападения Агэхи не атаковала. При объединении с Юто помогла с починкой Ясуцуны, который был сломан в битве Химари с Куэс. В отличие от аниме, в манге является мальчиком. Способности: Знает все об оружии. Может стрелять лучами из глаза. Призывает огромные бревна, которые падают с неба на противника. Может увеличить свою массу.
 Сэйю: Мияко Ниго

 — Дочь клана убийц демонов Дзингудзи. В детстве заключила договор с Юто, согласно которому он и Куэс должны жениться. Клан Дзингудзи использует западную магию, за что презираем другими кланами. Очень агрессивна и самовлюблена. Назло Химари целует Юто при первой их совместной встрече. Называет Юто Ютиком (Ю-тян). Любит его по-настоящему, но никогда не показывает этого при остальных. Недолюбливает Химари ввиду их привязанности к Юте. К слову — это она наложила на Юто заклинание, вызывающее у него аллергию на кошек. Погибла в битве с Сютэн-додзи, получив слишком серьезные ранения, и разрешила перед самой смертью держать Юто Химари. Способности: Владеет западной магией. Помимо этого, владеет пистолетом Стечкина АПС, который использовала в битве с Химари. Хочет заполучить силу клана Амакава, «Паром Света».

Аниме

Список серий

Музыка 
Открывающая композиция:
  исполняет AyaRuka
Закрывающая композиция:
  исполняет Himarinko L. Shizukuesu

Ссылки 
 Манга Omamori Himari на сайте компании Fujimi Shobo.
 Аниме Omamori Himari на сайте компании Fujimi Shobo.

 В базах данных

Zexcs